Donja Letina je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sunja, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 62 stanovnika te 21 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji